Aristophot bezeichnet

 Aristophot AG, 1902 in Taucha, Bezirk Leipzig gegründete Aktiengesellschaft für fotografischen Maschinendruck, Fabrikation fotografischer Papiere, Buchdruck und Steindruck sowie angeschlossenem Kunstverlag mit Postkarten- und Stereofotoverlag (Siehe :Commons:Category:Aristophot)
 Leitz Aristophot, fotografische Einrichtung für mikro- und makrophotographische Arbeiten des Objektivherstellers Leitz (Optik)

Siehe auch
 Aristophon